Giuseppe Marotta ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Marotta (Schriftsteller) (1902–1963), italienischer Schriftsteller
 Giuseppe Marotta (Fußballmanager) (* 1957), italienischer Fußballmanager